Forton ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Forton (Hampshire)
 Forton (Lancashire)
 Forton (Somerset)
 Forton (Staffordshire)

Forton ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Forton (* 1962), belgischer Billardspieler
 Gérald Forton (1931–2021), belgischer Comiczeichner
 Jean Forton (1930–1982), französischer Schriftsteller
 Louis Forton (1879–1934), belgischer Comiczeichner